«Самара» — российский женский баскетбольный клуб из Самары. Выступает в Премьер-лиге и Кубке России.

История 
Летом 2019 года, при поддержке президента Федерации баскетбола Самарской области Владимира Аветисяна, министра спорта региона  и президента баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосяна, с учётом мнения ведущих специалистов было принято решение о создании полноценного женского подразделения. Главным тренером команды был назначен Виктор Курильчук, вторым тренером стал Александр Гаршин.

17 сентября 2019 года «Самара» провела свой первый в истории официальный матч. В игре предварительного этапа Кубка России с ногинским «Спартаком-2» самарская команда добилась крупной победы со счетом 69:26.

По итогам регулярного сезона 2019/2020 «Самара» заняла 1 место, выиграв 25 матчей из 28 и опередив на 5 побед ставшую второй «Надежду-2». Победив в 1/4 финала новосибирское «Динамо-2», а в 1/2 финала ростовский «Пересвет», баскетболистки «Самары» вышли в финал, где должны были встретиться с «Надеждой-2». Накануне финальных матчей РФБ приняла решение приостановить все российские баскетбольные соревнования из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 27 марта 2020 года на заседании Исполкома РФБ было принято решение завершить сезон в Суперлиге-2, при этом финалисты заняли места согласно результатам регулярного чемпионата. В итоге чемпионом Суперлиги-2 в сезоне 2019/2020 стала «Самара».

Перед сезоном 2020/2021 «Самара» заявилась в Суперлигу-1 и заняла третье место по итогам регулярного чемпионата, что позволило ей стать одним из участников финала четырёх, который волжанки приняли на своём паркете. В полуфинале «Самара» одержала победу над «Спартаком» из Санкт-Петербурга — 71:59, а в финале уступила «Ростов-Дон-ЮФУ» — 61:87. Самым результативным игроком финала стала Анна Зайцева, набравшая 34 очка и ставшая четырёхкратным чемпионом и трёхкратным MVP Суперлиги-1.

С сезона 2021/2022 «Самара» выступает в Премьер-лиге.

Результаты выступлений

Достижения

Национальные турниры 
Суперлига-1 дивизион
  Серебряный призёр: 2020/2021Суперлига-2 дивизион
  Чемпион: 2019/2020

Личные награды 
'Суперлига-2 дивизионСамый ценный игрок 2019/2020 —  Ирина КиселёваСимволическая пятёрка''
 2019/2020 —  Яна Митрофанова

Текущий состав

Главные тренеры 
 2019—2020  Виктор Курильчук
 2020—2021  Александр Гаршин
 2021—2022  Дмитрий Донсков
 2022—н.в.  Игорь Грачёв

Капитаны команды 
 2019—н.в.  Яна Митрофанова

Примечания 

Женские баскетбольные клубы России
Спортивные клубы Самары
БК «Самара»